Per a la novel·la de Lev Tolstoi, vegeu Anna Karènina.
 Per a la pel·lícula de l'any 1935, vegeu Anna Karènina (pel·lícula de 1935).
 Per a la pel·lícula de l'any 1948, vegeu Anna Karènina (pel·lícula de 1948).
 Per a la pel·lícula de l'any 1996, vegeu Anna Karènina (pel·lícula de 1996).
 Per a la pel·lícula de l'any 2012, vegeu Anna Karènina (pel·lícula de 2012).